Little John – personaggio delle leggende popolari sulle gesta di Robin Hood
 Little John – cantante reggae giamaicano
Little John – film per la televisione del 2002 diretto da Dick Lowry

Pagine correlate 
Lil Jon – rapper statunitense
Littlejohn